Cinzano

Geografia
 Cinzano – comune della città metropolitana di Torino
 Cinzano – frazione di Santa Vittoria d'Alba in provincia di Cuneo detta anche Cinzano d'Alba

Bevande
 Cinzano – azienda del gruppo Campari
 Metodo Marone-Cinzano – procedura di produzione di uno spumante

Sport
 Enrico Marone Cinzano – imprenditore e dirigente sportivo
 Cinzano Milano – squadra di basket di Milano